Aceasta este o listă de țări după producția de cărbune, bazată în mare parte pe Statistical Review of World Energy care clasează țările cu producție de cărbune mai mare de 5 milioane tone.

Țări

Note 

Lista țărilor
Producția de cărbune
Țări
Țări